Moto VTX – alcuni motoveicoli della Honda hanno come parte del nome il codice VTX